Lautenschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Lautenschläger (* 1952), deutsche katholische Theologin
 Heide-Marlis Lautenschläger (* 1941), deutsche Politikerin (PDS)
 Heinrich Lautenschläger (1843–1906), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Karl Lautenschläger (1933–2005), deutscher Politiker (CSU)
 Manfred Lautenschläger (* 1938), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Sabine Lautenschläger (* 1964), deutsche Juristin
 Silke Lautenschläger (* 1968), deutsche Politikerin (CDU)
 Ursula Lautenschläger (* 1931), deutsche Grafikerin

Siehe auch:
 (30827) Lautenschläger, Asteroid des Hauptgürtels
 Lautenschlager